Ел Потреро де Ариба има више значења:

 Ел Потреро де Ариба (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро де Ариба (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику